Gerry Weber Open 2017 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 500 w sezonie 2017 z cyklu Gerry Weber Open rozgrywany w dniach 19–25 czerwca 2017 roku w Halle na kortach trawiastych o puli nagród wynoszącej 1 966 095 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2017 w tenisie ziemnym
2017
2017 w Niemczech